En matemáticas Hausdorff puede referirse a diferentes conceptos:

 Al matemático Felix Hausdorff.
 En topología, un espacio Hausdorff, es aquel que satisface el axioma T2 de separación.
 En análisis matemático, a la distancia de Hausdorff entre dos conjuntos.
 En análisis matemático, a la dimensión de Hausdorff-Besicovitch de un fractal.